Pieter Vreede (1750-1837), révolutionnaire néerlandais, un des chefs des unitaristes ;
 Elisabeth Vreede (1879-1943), mathématicienne, astronome et anthroposophiste néerlandaise ;
 Jan Vreede (1900-1989), sportif néerlandais, médaillé de bronze en voile aux Jeux olympiques d'été de 1924.

Voir aussi 

 Vrede

Patronyme néerlandais